Камилла Мор (; род. , Лондон, Великобритания) — британская актриса. Сестра-близнец актрисы Кэри Мор.

Избранная фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки